Asienmeisterschaft wird die äquivalent zu Europa, Panamerika etc. ausgetragene kontinentale Meisterschaft in folgenden Sportarten genannt:

 Badminton-Asienmeisterschaft
 Badminton-Asienmeisterschaft der Junioren
 Basketball-Asienmeisterschaft
 Asienmeisterschaften im Boxen
 Asiatische Hallen- und Kampfsportspiele
 Asienmeisterschaften im Fechten
 Fußball-Asienmeisterschaft
 Asienmeisterschaften im Gewichtheben
 Handball-Asienmeisterschaft der Frauen sowie der Männer
 Judo-Asienmeisterschaft
 Asiatische Radsportmeisterschaften
 Ringer-Asienmeisterschaften
 Snooker-Asienmeisterschaft der U21-Junioren
 Tischtennis-Asienmeisterschaft